Епи́скоп Гаврии́л ( в миру Яросла́в Васи́льевич Кризина ; род. 6 марта 1973, Берёзово, Хустский район, Закарпатская область) — архиерей Православной церкви Украины (с 2019).

Ранее — епископ Украинской автокефальной православной церкви, епископ Ровенский и Волынский (2018); до этого — клирик Украинской православной церкви Московского патриархата (1996—2018).

Биография 
Родился 6 марта 1973 года в селе Берёзово Хустского района Закарпатской области в семье иконописца. Мать и старшая сестра после смерти отца приняли монашество, младшая сестра — супруга священнослужителя.

В 1989 году окончил среднюю общеобразовательную школу. В 1993 году окончил Киевскую духовную семинарию, а в 1997 году — Киевскую духовную академию, в которой в 1998 году защитил диссертацию, получив степень кандидата богословия.

20 марта 1996 года проректором Киевской духовной академии и семинарии архимандритом Митрофаном (Юрчуком) в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры был пострижен в монашество с именем Гавриил в честь Архангела Гавриила. 16 апреля 1996 года был хиротонисан во иеродиакона, а 26 мая 1996 года митрополитом Киевским Владимиром (Сабоданом) — во иеромонаха.

С 1997 по 2007 год нёс послушания помощника инспектора, заведующего библиотекой и преподавателя в Киевской духовной семинарии и академии.

С сентября 1999 года по 2000 год представлял Украинскую православную церковь (УПЦ МП) в межконфессиональном совете христианской молодёжи Украины, а с декабря 2000 года являлся председателем Союза православной молодежи Украины во имя преподобного Нестора Летописца.

С декабря 2003 года был в должности доцента кафедры общецерковной истории Ужгородской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия (УУБА).

С декабря 2003 года назначен заместителем председателя Синодального отдела УПЦ МП по делам молодёжи.

В 2005 году получил степень доктора богословия в УУБА (по нострификации).

С 2006 по 2007 год был представителем УПЦ МП в секретариате Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

С сентября 2007 года назначен проректором по представительской работе УУБА-Карпатского университета (КаУ) и заведующим представительством УУБА в городе Киеве.

С июля 2008 года был в звании профессора кафедры теоретического богословия и истории церкви УУБА.

28 августа 2009 года приказом по Министерству по делам семьи, молодёжи и спорта Украины № 3050 введён в состав Общественного совета при Министерстве по вопросам сотрудничества с религиозными организациями.

В 2010 году окончил богословско-философский факультет Карпатского университета и получил государственную квалификацию «магистр богословия, преподаватель высшего учебного заведения».

В 2010 году получил степень доктора богословских наук в УУБА и получил благословение на ношение докторского креста как второго наперсного. При этом значительная часть его работ — плагиат.

С ноября 2011 по 2014 год был заместителем уполномоченного УПЦ МП по вопросам высшего образования и науки.

5 сентября 2012 года решением организационного пленума Международной академии богословских наук избран академиком.

С 2012 по 2016 год был заведующим научно-исследовательского отдела государственного Музея истории Десятинной церкви.

С 2016 года является членом Комиссии по государственному признанию документов о высшем духовном образовании при Министерстве образования и науки Украины.

27 апреля 2017 решением аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины присвоено государственное ученое звание профессора.

12 июня 2018 года был принят в юрисдикцию Украинской автокефальной православной церкви, став клириком её Киевской епархии.

25 июля 2018 года решением Архиерейского собора и патриаршего совета УАПЦ был избран епископом Ровенским и Волынским.

2 сентября 2018 года в кафедральном храме Успения Божией Матери города Львова был хиротонисан в сан епископа Ровенского и Волынского. Хиротонию совершили: митрополит Киевский Макарий (Малетич), архиепископ Тернопольский и Бучацкий Тихон (Петранюк), епископом Мукачевский и Карпатский Виктор (Бедь) и епископ Херсонский и Николаевский Борис (Харко).

15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве принял участие в «объединительном соборе», став самым молодым по хиротонии архиереем новообразованной Православной Церкви Украины. Согласно решению Священного Синода ПЦУ 5 февраля 2019 года изменен титул на «епископ Ровенский и Сарненский», хотя возглавляемая им епархия и в дальнейшем именовалась Ровенско-Волынской.

В январе 2019 года стал преподавателем Ровенской духовной семинарии Православной Церкви Украины. В ноября 2019 года стал профессором Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича.

Публикации 
 статьи
 Канонізація отця Олексія Товта // Православний вісник. — К., 1996. — № 5. — С. 83-85.
 Византийское храмовое зодчество // Христианский храм византийского обряда вчера и сегодня. Международная научная конференция. 23-25 сентября 1998 г. — Прешов: Православный богословский факультет Прешовского университета, 2000. — С. 9-23.
 Життєопис схиархімандрита Алексія (Кабалюка) // Православний вісник. — К., 2001. — № 3. — С. 49-61.
 Про взаємодію Церкви і держави в галузі освіти // Науковий вісник Ужгородської Української Богословської Академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород, 2005. — № 2. — С. 31-33.
 Архімандрит Іустин (Попович) і Закарпаття // Науковий вісник Ужгородської Української Богословської Академії імені святих Кирила і Мефодія. — Ужгород, 2005. — № 2. — С. 94-96.
 Традиции и особенности церковной архитектуры Украины в период первосвятительского служения Блаженнейшего Митрополита Владимира // Труди Київської Духовної Академії. — К., 2007. — № 7. — С. 86-110.
 Результати перемоги ісихазму для православної ойкумени // Науковий вісник. — Ужгород, 2010. — № 6-7. — С. 45-55.
 Византийское церковное зодчество в период правления императора Юстиниана І // Opus mixtum: Міністерство культури України, Музей історії Десятинної церкви, 2015. — № 3. — С. 183—188.
 Пастирське служіння як освітня та соціальна практика // Український церковний вісник Помісна Церква. — К., 2020. — № 10 (14). — С. 20-23.
 Соціальна робота Православної Церкви як наука і навчальна дисципліна // Андріївський вісник. — Рівне: Рівненська Духовна Семінарія, 2020. — С. 36-40.
 Святі патрони Закарпаття — брати Мойсей, Єфрем та Георгій Угрини // Український церковний вісник Помісна Церква. — К., 2021. — №. 2 (18). — С. 26-29.

 книги
 Православная Церковь в Закарпатье (век ХХ). — К.: Информационно-издательский центр Украинской Православной Церкви, 1999. — 200 с., 4 с. ил.
 Твердиня Православ’я Закарпаття — Ізький Свято-Миколаївський чоловічий монастир. — К.: Інформаційно-видавничий центр Української Православної Церкви, 2004. — 52 с.
 Церковная археология. Учебное пособие для студентов IV курса КДА. — К.: Киевская Духовная Академия, 2005. — 100 с.
 Паламізм та духовно-культурне відродження православної екумени. — К.: Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2011. — 216 с.
 Вступ до православної теології: Посібник. — Київ: ДП «Вид. дім „Персонал“», 2018. — 296 с. (соавторы: прот. Дионисий Мартишин; свящ. Павел Бочков)
 Діонісій Мартишин, прот. Соціальне служіння Православної Церкви в умовах викликів сучасного світу: монографія. — Київ: ДП «Вид. дім „Персонал“», 2018. — 254 с. (соавтор: прот. Дионисий Мартишин)
 Вступ до православної теології: Посібник. — 2-ге вид. — Київ: ДП «Вид. дім „Персонал“», 2019. — 296 с. (соавторы: прот. Дионисий Мартишин)
 Житія святих Православної Церкви на Закарпатті. — Київ: ДП "Вид. дім «Персонал»", 2019. — 110 с.

Награды 
государственные
 Почётный знак «За заслуги в развитии информационной сферы государства» III степени (Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины; 2007)
 Почетная грамота Министерства культуры и искусств Украины (2005)

церковные
 Золотой наперсный крест (ко дню Святой Пасхи 1997, митрополит Владимир (Сабодан))
 Сан игумена (ко дню Святой Пасхи 1998)
 Крест с украшениями (к 10-летнему юбилею КДС, 28 августа 1999)
 Сан архимандрита (ко дню Святой Пасхи 2001)
 Юбилейный орден «Рождество Христово 2000» I степени (2000)
 Орден преподобного Нестора Летописца III степени (2003) и II степени (2008)
 Орден святого равноапостольного князя Владимира III степени (2008)
 Орден «1020 лет крещения Киевской Руси» (2008)
 Орден святителя Димитрия (Туптало), митрополита Ростовского (2010)
 Орден святого благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого (2011)
 Второй крест с украшениями (17 февраля 2012; удостоверение № 186 подписано митрополитом Владимиром (Сабоданом) 14 марта 2012)

Примечания 

Епископы Украинской автокефальной православной церкви (1990—2018)
Епископы Православной церкви Украины